Stati Uniti d'America
 New Franklin – città della Contea di Howard, Missouri
 New Franklin – città della Contea di Summit, Ohio